Niemcy:
 Jüchen – dzielnica Lohmar
 Jüchen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Kreis Neuss

Osoby:
 Aurel von Jüchen – niemiecki teolog